Корнеголо́вые () — надотряд паразитических членистоногих животных из подтипа . Эндо- и экзопаразиты высших ракообразных, главным образом из отряда десятиногих ракообразных. Распространены всесветно. Обитают в морях и пресных водоёмах.

Корнеголовые являются разнополыми ракообразными, хотя ранее некоторые считались гермафродитами. Bocquet-Védrine в 1961 году описала корнеголовых из семейства Chthamalophilidae как самооплодотворяющихся гермафродитов, а позже, в 1972 году, она высказала сомнение о функции самцов циприсовидной личинки в виде Sacculina carcini. Jens T. Høeg в своих работах выяснил, что у Sacculina carcini есть более мелкие (самки) или более крупные (самцы) циприсовидные личинки. A. Veillet выделил у вида Trangulus galatheae тоже два размера циприсовидных личинок.

См. также 
Саккулина

Примечания 

Усоногие
Паразитические ракообразные
Паразиты ракообразных